Vordermühle bezeichnet:

Ortschaften in Deutschland
Baden-Württemberg
 Vordermühle (Mainhardt), Hof und frühere Wassermühle mit noch erhaltenem Mühlengebäude an der Brettach (zum Kocher) im Ortsteil Mainhardt der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall

Bayern
 Vordermühle (Greding), Mühle am Agbach und Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth

Brandenburg
 Vordermühle (Drahnsdorf), Wohnplatz der Gemeinde Drahnsdorf im Landkreis Dahme-Spreewald
 Vordermühle (Freienwalde) Mühle im früheren Amt Freienwalde, jetzt Gebäude in der heutigen Stadt Bad Freienwalde (Oder) im Landkreis Märkisch-Oderland 

Nordrhein-Westfalen
 Vordermühle (Wipperfürth), Weiler im Ortsteil Agathaberg der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis 

Sachsen
 Vordermühle/Hofemühle (Krippen) Mühle am Krippenbach im Ortsteil Krippen der Stadt Bad Schandau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Vordermühle (Klingenberg) Mühle am Dorfbach im Ortsteil Klingenberg der Gemeinde Klingenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Ortschaften in Polen
 Vordermühle (Sternberg in der Neumark) (heute Górny Młyn) früherer Ortsteil der Stadt Sternberg in der Neumark (heute Torzym)
 Vordermühle (Ziebingen) (heute Kłodziny), Ortsteil der Stadt Ziebingen in der Neumark (heute Cybinka)

Mühlenbauwerke 
 Vordermühle Buckow, ehemaliges Mühlengebäude und Baudenkmal in Buckow im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Vordermühle Elbeu, in Sachsen-Anhalt
 Vordermühle Güldendorf, Baudenkmal im Ortsteil Güldendorf der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) in Brandenburg.
 Vordermühle Olbernhau, ehemaliges Mühlengebäude in Olbernhau im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Vordermühle Rastenberg, Kulturdenkmal der Stadt Rastenberg im Landkreis Sömmerda in Thüringen

Siehe auch:
 Vordere Mühle